Automotrice ALn 40 delle Ferrovie Complementari della Sardegna
 Automotrice ALn 40 delle Ferrovie dello Stato